Владисла́в Влади́мирович Жовни́рский (род. 12 июня 1978, Киев, УССР, СССР) — российский фигурист, выступавший в парном катании, ныне — заслуженный тренер России по фигурному катанию. Мастер спорта России международного класса, технический специалист парного катания Всероссийских соревнований.

В паре с Викторией Максютой — чемпион мира среди юниоров 1996 года и трёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 1997—1999 годов, победитель словацкой зимней Универсиады 1999 года.

Карьера после спорта 
После окончания спортивной карьеры в 2003—2008 годах катался в различных мировых ледовых шоу. Вместе с бывшей партнёршей Еленой Йованович снимался в художественном фильме «Королева льда».

Закончил Тюменский государственный университет.

Спортивные достижения 
с (Е. Йованович)

с (В. Максюта)

WD — фигуристы не завершили соревнования.

Тренерская деятельность 
Работает в группе своего бывшего тренера Нины Мозер. Среди его учеников:
 Ксения Столбова — Фёдор Климов (олимпийские чемпионы в командных соревнованиях, серебряные призёры Олимпийских игр, серебряные призёры чемпионата мира, трёхкратные призёры чемпионатов Европы, трёхкратные чемпионы России в парном катании).
 Лина Фёдорова — Максим Мирошкин (серебряные призёры I Юношеских олимпийских игр в Инсбруке, двукратные бронзовые призёры чемпионата мира среди юниоров, победители финала Гран-при среди юниоров, чемпионы России среди юниоров в парном катании).
 Вера Базарова — Юрий Ларионов (трёхкратные призёры чемпионатов Европы, чемпионы России в парном катании).
 Наталья Забияко — Юрий Ларионов (победители и призёры этапов Кубка России в парном катании).
 Наталья Забияко — Александр Энберт (серебряные призёры Олимпийских игр в командных соревнованиях, бронзовые призёры чемпионатов Европы и мира, трёхкратные призёры российского чемпионата в парном катании).

Некоторое время он тренировал будущую чемпионку Австралии Екатерину Александровскую.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 июня 2018 года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея)

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы России
Тренеры по фигурному катанию России